First Access Entertainment — совместное предприятие entertainment company Сары Стеннетт и основателя Access Industries Леонида Блаватника с офисами в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. First Access Entertainment работает по вертикали музыки, моды и развлечений; инвестирование, управление и продвижение компаний и талантов на основе активов, возникающих из развлекательного бизнеса.

История 
First Access Entertainment началась как Turn First Artists, агентство по управлению и развитию артистов, базирующееся в Западном Лондоне, основанное музыкальным менеджером Сарой Стеннетт. Стеннетт была ответственна за запуск карьеры артистов, в том числе Элли Голдинг, Sugababes, Риты Ора и Зайн. Стеннетт также является соучредителем юридической фирмы SSB, представляющей интересы Адель, наряду с созданием удостоенной премии Грэмми группы авторов песен и продюсеров The Invisible Men, в которую входит её муж Джордж Астасио.

В октябре 2015 года было объявлено, что Стеннетт и Леонид Блаватник Access Industries, частная промышленная группа с крупными холдингами в музыкальном, медиа и телекоммуникационном секторах, сформируют новое совместное предприятие под названием First Access Entertainment. First Access Entertainment фокусируется на развитии и представлении талантов, развитии и представлении брендов, записи артистов и авторов песен, а также эксплуатации прав в музыкальной, развлекательной и модной индустрии.

Список артистов 
Начиная с 2019 года, First Access Entertainment является домом для целого ряда артистов, включая, но не ограничиваясь:

 Algee Smith
 Эшли Симпсон
 Биби Рекса
 Brian Lee
 Конор Мейнард
 Эван Росс
 iLoveMakonnen
 Jack & Jack
 Kara Marni

 Kiya Juliet
 Lil Peep
 Lion Babe
 Мэдисон Бир
 Николь Шерзингер
 Ray BLK
 Рита Ора
 The Invisible Men
 Трэвис Миллс

Примечания

Ссылки 
 

Поп-лейблы